Fûhaku Tessenji est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Fûhaku Tessenji est un dhampire ayant rejoint la communauté de Bridget, dans le but de l'aider à tuer Rose-Red Strauss. Il porte souvent une armure de samouraï et se sert également d'un sabre pour affronter un adversaire. Avec Jin, Ethel et Bridget, il a souvent affronté Strauss lorsque celui-ci cherchait les sceaux. Lorsque Kayuki se rangea du côté de Strauss, il affronta celle-ci près de sa demeure, il se fit d'ailleurs trancher le bras droit durant le combat. Quelques jours après, lorsque les Fios lancèrent leur ultimatum, il partit avec Merill Morishima et les autres dhampires pour libérer Adelheid.

Personnage de Vampire Chronicles